Det finns flera personer med namnet Eusebios:
Eusebius, påve
Eusebios av Caesarea, kyrkofader
Eusebios av Nikomedia, biskop, arian
Eusebius av Vercelli, biskop, helgon
Eusebios av Myndos, nyplatoniker